Bella – miejscowość i gmina we Włoszech
 Bella – grupa etniczna w Afryce
 Bella – zakłady przemysłowe w Toruniu – Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych
 Bella – piosenka zespołu Video
 Bella – forma imienia Izabella
 Bella – film z 2006 roku
 Brie Bella – amerykańska wrestlerka występująca w WWE
 Nikki Bella – amerykańska wrestlerka występująca w federacji WWE
 Bella Bellz - amerykańska aktorka pornograficzna